Gammelgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gammelgrundet (vid Djupörarna, Larsmo), Österbotten, 
 Gammelgrundet (vid Eugmo, Larsmo), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar